Col du Lolo peut faire référence :
 au col Lolo entre l'Idaho et le Montana aux États-Unis ;
 au col Lolo en Oregon aux États-Unis.